Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 755 dans le monde.

 Route 755 au Nouveau-Brunswick, Canada
 Route nationale 755 en France